Bill Cosby (1937), een Amerikaanse acteur
Cosby (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie die op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden van 1996 tot 2000
Cosby (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri